Todor Todorov (gewichtheffer), Bulgaars Olympisch gewichtheffer
 Todor Todorov (turner), Bulgaars Olympisch turner
 Todor Todorov (voetballer, mei 1982), Bulgaars voetballer (doelman)
 Todor Todorov (voetballer, november 1982), Bulgaars voetballer (verdediger)